|-
| 44001 Джонквет (Jonquet)||||6 вересня 1997||Обсерваторія Пізе||Обсерваторія Пізе
|-
| (44002) 1997 ST1||||23 вересня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (44003) 1997 SZ2||||23 вересня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (44004) 1997 SS3||||25 вересня 1997||Обсерваторія Ренд||Джордж Віском
|-
| 44005 Мігліарді (Migliardi)||||25 вересня 1997||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (44006) 1997 TF17||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (44007) 1997 TA25||||7 жовтня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| (44008) 1997 TN25||||11 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44009) 1997 TB26||||11 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44010) 1997 UH11||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 44011 Juubichi||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (44012) 1997 UL22||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| 44013 Iidetenmomdai||||1 листопада 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (44014) 1997 WT1||||19 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44015) 1997 WD10||||21 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 44016 Джимміпейдж (Jimmypage)||||30 листопада 1997||Рольвенден||Марк Армстронґ,Клер Армстронґ
|-
| (44017) 1997 WV35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44018) 1997 WL36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44019) 1997 WO39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44020) 1997 WS39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44021) 1997 WU39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44022) 1997 WB43||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44023) 1997 WO46||||26 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44024) 1997 WP47||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44025) 1997 XY11||||6 грудня 1997||Берлінгтон||Террі Гендлі
|-
| (44026) 1997 YD11||||25 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 44027 Термейн (Termain)||1998 AD||2 січня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (44028) 1998 BD1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44029) 1998 BK4||||21 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (44030) 1998 BQ11||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44031) 1998 CO||1998 CO||3 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (44032) 1998 CD3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44033) 1998 CB4||||15 лютого 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (44034) 1998 DB||1998 DB||17 лютого 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (44035) 1998 DM6||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44036) 1998 DO7||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44037) 1998 DD18||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44038) 1998 DQ27||||21 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44039) 1998 DS33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44040) 1998 DA35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44041) 1998 ER1||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44042) 1998 ES9||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (44043) 1998 EW12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44044) 1998 EE13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44045) 1998 EA14||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (44046) 1998 FS1||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44047) 1998 FL2||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44048) 1998 FF4||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44049) 1998 FG4||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (44050) 1998 FU11||||24 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44051) 1998 FP13||||26 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (44052) 1998 FA16||||28 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (44053) 1998 FU20||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44054) 1998 FR26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44055) 1998 FC30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44056) 1998 FW36||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44057) 1998 FW39||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44058) 1998 FA40||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44059) 1998 FP40||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44060) 1998 FU42||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44061) 1998 FJ43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44062) 1998 FK46||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44063) 1998 FW50||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44064) 1998 FN53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44065) 1998 FU54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44066) 1998 FH55||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44067) 1998 FZ55||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44068) 1998 FX58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44069) 1998 FG61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44070) 1998 FP61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44071) 1998 FR65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44072) 1998 FS65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44073) 1998 FV65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44074) 1998 FB66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44075) 1998 FB67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44076) 1998 FT69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44077) 1998 FW69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44078) 1998 FB70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44079) 1998 FK71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44080) 1998 FQ71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44081) 1998 FG75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44082) 1998 FH75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44083) 1998 FZ77||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44084) 1998 FX78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44085) 1998 FG80||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44086) 1998 FV83||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44087) 1998 FG99||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44088) 1998 FW101||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44089) 1998 FZ101||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44090) 1998 FT105||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44091) 1998 FB106||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44092) 1998 FJ106||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44093) 1998 FF109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44094) 1998 FV109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44095) 1998 FS113||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44096) 1998 FJ114||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44097) 1998 FK115||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44098) 1998 FB117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44099) 1998 FT117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (44100) 1998 FX117||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

44000